Entrerríos kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Entrerríos (ort i Colombia), Antioquia, 
 Entrerrios (kommun i Colombia), Antioquia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar